Егиндыколь (, до 1999 г. — Краснознаменское) — село в Акмолинской области Казахстана, административный центр Егиндыкольского района. Образует административно-территориальную единицу «Село Егиндыколь».

 Код КАТО — 114430100.
 Код КАТО административной единицы — 114430000.
Основано в 1930 году.

География 
Село находится на расстоянии 180 км от Астаны и в 350 км к юго-востоку от областного центра — города Кокшетау.

Население 
В 1989 году население села составляло 4052 человека (из них русских 34 %, казахов 32 %).

В 1999 году население села составляло 3522 человека (1836 мужчин и 1686 женщин). На начало 2019 года в селе проживало 2976 человек (1458 мужчин и 1518 женщин).

Транспорт 
Егиндыколь связан автомобильными грейдерными дорогами со всеми 13 населёнными пунктами района, с селом Коргальджино и селом Ладыжинка; асфальтированной трассой — с городами Астана и Кокшетау.

Ближайшая железнодорожная станция — Жалтыр в 90 км.

Связь с населёнными пунктами района, городами Астана и Кокшетау осуществляется автомобильным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Егиндыкольского района
Переименованные населённые пункты Казахстана